EV9 peut faire référence à :
 (11070) 1992 EV9, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 EuroVelo 9, une véloroute européenne, dont le nom est souvent abrégé en EV9 ;
 Kia EV9, une automobile électrique du constructeur sud-coréen Kia.